

Patronyme 
 Adolphe de Tarlé (1788-1868), général français.
 Antoine de Tarlé (né en 1939), professionnel reconnu de la presse écrite, oncle d'Axel ;
  (né en 1959), amiral français, vice-amiral d'escadre, ancien major général de la Marine ;
 Axel de Tarlé (né en 1970), journaliste, animateur de télévision et chroniqueur français à la radio, spécialiste de l'économie, neveu d'Antoine ;
 Jacques de Tarlé (1904-1998), général de brigade aérienne français ;
 Sophie de Tarlé, journaliste spécialiste de l'enseignement supérieur, rédactrice en chef du Figaro Étudiant ; nièce d'Antoine, cousine d'Axel ;
 Virginie de Tarlé, journaliste française à Femme actuelle ; fille d'Antoine, cousine d'Axel et de Sophie.